Александр Николаевич Карамзин:
 Карамзин, Александр Николаевич (1815—1888) — поэт-дилетант, сын Николая Михайловича Карамзина.
 Карамзин, Александр Николаевич (1850—1927) — бугурусланский уездный предводитель дворянства, член Государственного совета.